Johannes Saubert ist der Name folgender Personen:

* Johannes Saubert der Ältere (1592–1646), deutscher lutherischer Theologe und Bibliothekar
 Johannes Saubert der Jüngere (1638–1688), deutscher lutherischer Theologe, Orientalist und Hochschullehrer